Carlos José Gonçalves dos Santos, mais conhecido como Cazé (Juiz de Fora, Minas Gerais, 27 de abril de 1961) é um bandolinista e compositor de música popular brasileira.

Naturais de Juiz de Fora
Compositores de Minas Gerais
Bandolinistas de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira